C11H18N2O3 – formula molecolare dell'amobarbital
C11H18N2O3 – formula molecolare del pentobarbital

Formule molecolari